Partit dels Pobles Nigerians (del seu nom en anglès Nigerian People's Party), partit polític històric de Nigèria
 Nou Partit Patriòtic de Ghana, partit polític de Ghana
 Partit dels Pobles del Nord (del seu nom en anglès Northern People's Party), partit polític històric del Protectorat dels Territoris del Nord de la Costa d'Or, a l'actual Ghana
 Nou Partit del Poble, partit polític del Japó
 Suomi NPP (de l'acrònim en anglès de National Polar-orbiting Partnership), satèl·lit meteorològic operat per la NOAA dels Estats Units
 Central nuclear (del seu nom en anglès Nuclear Power Plant), instal·lació de producció d'energia elèctrica a partir d'energia nuclear